Менеджмент знаний (), также управление знаниями — это систематические процессы по созданию, сбору, накоплению, сохранению, распределению и применению знаний.

В современных компаниях в менеджменте знаний используются две стратегии управления знаниями: ориентированную на кодификацию знаний и ориентированную на персонализацию знаний.

История концепции менеджмента знаний 
Теория нового общества получает своё развитие в работах Э. Тоффлера, где в качестве символической даты начала новой цивилизации — Третьей Волны, главными ценностями которой являются знания и информация, автор указывает 1956 год . Данной проблеме посвящается также ряд работ Д. Белла, М. Маклюэна и Ё. Масуды.

Чуть позже, в 1970-х годах, начинают разрабатываться информационные основы менеджмента знаний в трудах В. М. Глушкова, Ю. А. Шрейдера, Р. С. Гиляревского, Л. С. Козачкова, а на рубеже 1980—1990-х годов в Швеции, США и Японии практически одновременно зарождаются три разных подхода к концепции «менеджмента знаний», получившие в дальнейшем соответствующие названия — cкандинавский, или европейский, американский и японский. В 1977 году Роберт Фримэн писал: «...выражение  “управление  знаниями”  недавно  превратилось  в  новую область,  вызывающую  озабоченность  в  области  государственного  управления...». В 1986 Карл Вииг и его группа представили разработанные ими концепции по управлению знаниями на конференции, спонсируемой Международным бюро труда ООН.

В 1990 году в книге «Пятая дисциплина: Искусство и практика самообучающейся организации» Питер Сенге представляет концепцию обучающейся организации — компании, способной к непрерывному самообучению. Менеджмент знаний выходит на практический уровень: в 1991 году в шведской страховой компании «Скандия» официально утверждается пост директора по менеджменту знаний (). Большой вклад в развитие концепции менеджмента знаний в 1995 году вносит работа И. Нонаки и Х. Такэути «Компания-создатель знания: Зарождение и развитие инноваций в японских фирмах».

Все последующие годы вплоть до сегодняшнего дня можно охарактеризовать как период широкого распространения концепции менеджмента знаний во всех сферах деятельности, включая науку и образование. На этом этапе происходит непосредственное формирование «технологии менеджмента знаний» как совокупности определенных методов, приемов и программно-технологических средств, для обеспечения свободной циркуляции знаний и их генерации.

В 1990-х годах появляются многочисленные публикации о менеджменте знаний в сети Интернет, создаются специализированные сайты и журналы. В зарубежных вузах впервые становится возможной специализация по менеджменту знаний (Harvard Business School, George Mason University, the University of California-Berkeley’s School of Information Management Systems), а в Бизнес-школе Хаас Университета Калифорнии происходит учреждение первой кафедры по знанию, первым профессором которой назначается Икуджиро Нонаки.
В 1998 году выходит книга Т. Давенпорта и Л. Прусака «Рабочее знание: Как организации управляют тем, что они знают» . В это же время в Парламенте Швейцарии происходит запуск проекта по менеджменту знаний, целью которого является создание системы менеджмента знаний и её использования на уровне правительственных учреждений.

В 1999 году возникает Институт менеджмента знаний — коммерческий исследовательский консорциум, в состав руководящих сотрудников которого входят такие специалисты как Крис Ньюэлл, Лоуренс Прусак, а также Дэвид Смит, консультант по вопросам менеджмента знаний в IBM Global Services. Повсеместно увеличивается количество проводимых конференций, посвященных менеджменту знаний. В России в этот период выходит сборник «Новая постиндустриальная волна на Западе» под редакцией В. Л. Иноземцева, а чуть позже в журнале «Вопросы экономики» публикуется статья первого заместителя Института экономики РАН, доктора экономических наук Б. Мильнера.

В 2001 году происходит запуск первого российского портала по менеджменту знаний и выход книги А. Л. Гапоненко «Управление знаниями».
2003 год ознаменовался для России появлением монографии И. Нонаки и Х.Такэути на русском языке, а также публикацией работы Б. З. Мильнера «Управление знаниями: эволюция и революция в организации» .

Сегодня в России и за рубежом существует большое количество различных монографий, публикаций, интернет-порталов, посвященных в той или иной форме концепции менеджмента знаний. Регулярно проводятся конференции, создаются форумы для обсуждения проблем и перспектив внедрения технологии менеджмента знаний в организациях. Это свидетельствует о том, что менеджмент знаний, находясь на стыке различных дисциплин, и его изучение предмет работы многих исследователей по всему миру.

Знания 
Знания не только представляют собой самостоятельную ценность, но и порождают мультипликативный эффект по отношению к другим факторам производства, воздействуя на уровень эффективности их применения. Таким образом, в современной экономике источником конкурентных преимуществ становится не выгодная рыночная позиция, а сложные для репликации знания как активы и способ их размещения. Причем в центре внимания здесь находится не создание знаний, а их движение и использование в организации.

Информация и знания, составляющие основу интеллектуального капитала, обладают рядом специфических характеристик в отличие от денежных, природных, трудовых и технических ресурсов организации. Например, между затратами на знания на входе и объемом знаний на выходе нет значимого экономического соответствия.

Это необходимая информация, используемая по определённым правилам и в соответствии с определенными процедурами и с учётом отношения к ней(понимание, одобрение, игнорирование, согласие, отрицание и т. д.) использующих её людей. Сегодня организационные знания рассматриваются одновременно и как информационный запас, и как поток (движение этой информации).

Модели знаний 
Девенпорт и Прусак утверждают что «знание — это сочетание оформленного опыта, ценностей, контекстной информации и взглядов экспертов, которое даёт схему для оценки и объединения нового опыта и информации. В организациях они зачастую попадают не только в документы или хранилища, но и в организационные процедуры, процессы, практику и нормы».

Икуджиро Нонака была разработана спираль знаний — модель, объясняющая как при создании новых знаний явные и неявные знания взаимодействуют в организации благодаря четырем процессам их преобразования:

 социализации (генерация в сообществах людей новых неявных знаний на основе существующих неявных знаний с помощью  применения различных видов обучения, например, обучение по образцу);
 экстернализации (выявление неявных знаний и  их фиксации в явной форме);
 комбинации (генерация новых явных знаний путем комбинирования известных явных знаний и выполнения над ними других операций);
 интернализации (обучение явным знаниям, их усвоение и формирование таким способом внутренних неявных знаний людей).

В процессе социализации происходит невербальная передача скрытого знания от одного члена организации к другому, например, с помощью наблюдения одного человека за другим. Экстернализация представляет собой процесс извлечения скрытого знания в явное способом вербализации, применения различных метафор и аналогий. Комбинирование — это передача явных, кодифицированных знаний от одного человека другому при помощи книг, газет, лекций, компьютерных технологий, а интернализация — превращение явного знания в скрытую форму, например, посредством практического выполнения какой-то деятельности.

Основное внимание авторы уделяют неформализованному знанию — предчувствию, пониманию, догадкам, эмоциям, идеалам. Данный вид знаний позволяет организации решать многие важные задачи, дает возможность увидеть фирму как живой организм, а не как машину для обработки информации. В связи с этим стремление многих современных организаций перевести неявные знания в формализованные не будет иметь такого результата, как в случае существования этих знаний в своей первоначальной форме. 

В зависимости от целей и задач, управления знаниями, кто, как в каких условиях управляет знаниями, модель управления знаниями может отличаться. Однако, вне зависимости от направления движения информационных потоков, менеджмент знаний должен обеспечивать контроль за осуществлением следующих процессов:
 структуризация, кодификация и идентификация знаний;
 создание новых знаний;
 использование имеющихся знаний при принятии решений;
 воплощение знаний в продуктах и услугах;
 передача существующих знаний;
 поддержание целостности знаний, защита знаний;
 обеспечение доступа к необходимым знаниям процессам, системам и людям;

Последовательное чередование четырех процессов — социализация, экстернализация, комбинация, интернализация — создает спираль знаний. Таким образом, центральная задача менеджеров, это эффективное применение этой спирали. 

Для организаций Нонаки и Такэути ввели понятие модели организации, в которой управление проходит путь «из центра—вверх—вниз», где в центре событий находятся менеджеры среднего звена. Именно средний менеджмент являются проводником идей между оторванными от реальности руководителями высшего звена и приземленной, рутинной деятельностью рядовых сотрудников.

Система знаний 
Система менеджмента знаний — это набор повторяемых на регулярной основе управленческих процедур для сбора, хранения, распространения и использования знаний, для достижения целей и задач.

В статье «Концепция управления знаниями в современных организациях» Б. З. Мильнер. выделяет три основных компонента, системы менеджмента знаний:

 человеческие;
 технологические;
 организационные.

Человек центр управления знаниями, человеческие ценности, уровень связей и человеческий фактор в целом создает или разрушает систему менеджмента знаний. Люди определяют как будет устроенна система менеджмента знаний. Человеческие взаимодействия и отношения называются «социальным капиталом».

Технологии автоматизируют и упрощают управление знаниями, но одни только технологии не могут разрешить проблемы знания или обмена знаниями.

Организационные знания — это знания, на которых основаны способности человека или организации к изменениям с целью выживания и развития. Организационные знания включают в себя спектр принципов, фактов, навыков, правил, методов, обеспечивающих деятельность человека или организации. Структура организационных знаний состоит из: практических, теоретических, стратегических, коммерческих и производственных знаний. Перечисленные элементы основаны на использовании уже рассмотренных процессов — создании, хранении, использовании и распространении знаний.

В результате из знаний образуются компетенции и формируются компетентности, которые помогают решать задачи и добиваться целей.

Ключевые понятия 
Спираль знаний — это модель, предложенная Икуджиро Нонака для объяснения того, как явные и неявные знания при создании (генерации нового) знаний взаимодействуют в организации благодаря четырем процессам их преобразования или способов поведения.

Обучающаяся организация — это организация, которая создает, приобретает, передает и сохраняет знания. Она гибко и адаптивно изменяется в ответ на новые знания и контекст ситуации. В ней люди постоянно расширяют свои возможности создания результатов, к которым они на самом деле стремятся, в ней взращиваются новые широкомасштабные способы мышления, в ней люди постоянно учатся тому, как учиться вместе.

Обучающееся сообщество — это неформальная группа людей, без привязки к организационной структуре, совместно обсуждающая лучшие практики, различные вопросы или навыки, о которых группа стремится побольше узнать.

Карта знаний — это процесс идентификации знаний и умений, необходимый для продажи или выработки решения.

Стандарты

Международные ISO

Для организаций и руководителей 

 ISO 30401:2018: Системы управления знаниями. Требования

Российские ГОСТы

Для организаций и руководителей 

ГОСТ Р 53894-2016 Менеджмент знаний. Термины и определения
 ГОСТ Р 54146-2010 Менеджмент знаний. Руководство для малых и средних предприятий
 ГОСТ Р 54874-2016 Менеджмент знаний. Руководство по наилучшей практике для государственного сектора
 ГОСТ Р 54875-2011 Менеджмент знаний. Руководство по устоявшейся практике внедрения системы менеджмента знаний
 ГОСТ Р 54876-2011 Менеджмент знаний. Руководство по обеспечению взаимосвязи менеджмента знаний с культурой организации и другими организационными процессами
 ГОСТ Р 54877-2016 Менеджмент знаний. Руководство для персонала при работе со знаниями. Измерение знаний
 ГОСТ Р 55901-2013 Руководящие указания по обоснованию и разработке стандартов на системы менеджмента для инновационных сфер деятельности
 ГОСТ Р 56848-2015/ISO/TR 13054-1:2012 Информатизация здоровья. Менеджмент знаний стандартов информатизации здоровья
 ГОСТ Р 57127-2016/PAS 2001:2001 Менеджмент знаний. Руководство по наилучшей практике
 ГОСТ Р 57132-2016 Менеджмент знаний. Взаимосвязь с организационными функциями и дисциплинами. Руководство по наилучшей практике
 ГОСТ Р 57133-2016 Менеджмент организационной культуры и знания. Руководство по наилучшей практике
 ГОСТ Р 57134-2016 Менеджмент знаний. Мастерство приобретения знаний. Руководство по наилучшей практике
 ГОСТ Р 57319-2016 Менеджмент знаний. Руководство для успешного достижения целей малых предприятий
 ГОСТ Р 57320-2016 Менеджмент знаний. Применение процессно-ориентированного менеджмента знаний на малых и средних предприятиях
 ГОСТ Р 57321.1-2016 Менеджмент знаний. Менеджмент знаний в области инжиниринга. Часть 1. Общие положения, принципы и понятия
 ГОСТ Р 57321.2-2018 Менеджмент знаний. Менеджмент знаний в области инжиниринга. Часть 2. Проектирование на основе баз знаний
 ГОСТ Р 57325-2016/ISO/IEC Guide 17:2016 Менеджмент знаний. Руководство по включению в стандарты требований по учету потребностей микро-, малых и средних предприятий
 ГОСТ Р 57331-2016/PAS 1063:2006 Менеджмент знаний. Руководство по практическому применению менеджмента знаний в сетях малых и средних предприятий
 ГОСТ Р 58192-2018 Менеджмент знаний. Практика применения менеджмента знаний на малых и средних предприятиях
ГОСТ Р 58544-2019 Менеджмент знаний. Руководство по развитию компетенций и организации обучения на малых и средних предприятиях
ГОСТ Р 58545-2019 Менеджмент знаний. Руководящие указания по сбору, классификации, маркировке и обработке информации

См. также 
 База знаний
 Знаниевая теория фирмы
 Креативный класс
 Инженерия знаний 
 Интеллектуальный капитал
 Лестница наук
 Менеджмент интеллектуальной собственности
 Нематериальные активы
 Социология знания
 Экосистема знаний
 Секретность

Примечания

Литература

Ссылки 
 Презентация из открытого ресурса MIT
 Управление инновациями и знаниями
 Раздел «Управление знаниями» в архиве публикаций по управлению — большая подборка статей по различным аспектам теории и практики менеджмента знаний

Управление знаниями
Инженерия знаний